Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2017 roku rozegrano w dniach 26 – 30 kwietnia w Marrakeszu w Maroku na terenie Complexe Zerktouni.

Tabela medalowa

Wyniki

mężczyźni styl klasyczny

mężczyźni styl wolny 

 Zdobywca złotego medalu w wadze 65 kg, Algierczyk Iften Zoheir został zdyskwalifikowany.

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2017 w zapasach
2017 w Maroku
Sport w Marrakeszu
Zapasy w Maroku